Зимняя Универсиада 1997 — XVIII зимняя Универсиада. Проводилась в южнокорейском уезде Муджу с 24 января по 2 февраля 1997 года. Эта Универсиада была самой южной среди всех зимних, включая предстоящие вплоть до 2017 года (36°04’с. ш.).

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 9 || 9 || 7 || 25
|-
|| 2 || align=left |  || 9 || 6 || 9 || 24
|-
|| 3 || align=left |  || 7 || 4 || 4 || 15
|-
|| 4 || align=left |  || 6 || 4 || 6 || 14
|-
|| 5 || align=left |  || 6 || 4 || 1 || 11
|- style="background:#ccccff"
|| 6 || align=left |  || 5 || 2 || 4 || 11
|-
|| 7 || align=left |  || 4 || 0 || 0 || 4
|-
|| 8 || align=left |  || 2 || 0 || 3 || 5
|-
|| 9 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|| 10 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 12 || align=left |  || 0 || 5 || 1 || 6
|-
|| 13 || align=left |  || 0 || 4 || 3 || 7
|-
|| 14 || align=left |  || 0 || 4 || 3 || 7
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|| 16 || align=left |  || 0 || 1 || 4 || 5
|-
|| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 21 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1997 стала сборная Чехии.

Примечания

Ссылки 

Январь 1997 года
Февраль 1997 года
Зимние Универсиады
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Муджу